Vier Schiffe der United States Navy erhielten den Namen USS Growler:

USS Growler (1812), ein Schoner, in Dienst von 1812 bis 1814
USS Growler (1812-2), eine Sloop, in Dienst von 1812 bis 1815
USS Growler (SS-215), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1944
USS Growler (SSG-577), ein U-Boot der Grayback-Klasse, in Dienst von 1958 bis 1964

Growler